US Open 1989 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1989 (tennis, mannen)
 US Open 1989 (tennis, vrouwen)
 US Open 1989 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1989 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1989 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1989 (golf) - een golftoernooi